Хронология информационно-коммуникационных технологий

От древнейших времён до конца XX века 

 Датировка не установлена — появилась музыка и речь человека
 До 3500 г. до н. э. — Информация древними племенами передавалась с помощью картинок
 35-е столетие до н. э. — Появилась письменность: в Шумере возникла клинопись, а египтяне придумали иероглифы
 1500-е гг. до н. э. — В Финикии появился алфавит
 26-37 — Римский император Тиберий правил империей с острова Капри, передавая сигнальные сообщения с помощью металлических зеркал, отражающих солнце
 105 — Цай Лунь изобрёл бумагу
 600-е гг. — В Индуистско-Малайской империи официальные документы писали на медных пластинках, в других случаях для письма использовали более скоропортящиеся материалы
 751 — Бумага попадает в исламский мир после Таласской битвы
 794 — Первая бумажная фабрика построена исламскими инженерами в Багдаде, Ирак
 1040-е гг. — Би Шэн изготовил первые подвижные литеры.
 1450 — Иоганн Гутенберг изготовил печатный пресс и разработал систему набора при помощи металлических подвижных литер
 1520 — Корабли Магеллана сигналили друг другу стрельбой из пушек и подъёмом сигнальных флагов
 1793 — Клод Шапп строит первую протяжённую семафорную линию
 1831 — Джозеф Генри предлагает и строит электрический телеграф
 1835 — Сэмюэл Морзе разрабатывает азбуку Морзе
 1843 — Сэмюэл Морзе строит первую протяжённую телеграфную линию
 1844 —  производит бумагу из древесной целлюлозы, устранив бумагу из тряпок, которая находила ограниченное применение
 1849 — Ассошиэйтед Пресс организует в Новой Шотландии филиал для ускоренной доставки новостей из Европы для нью-йоркских газет.
 1876 — Александер Белл и Томас Огастас Уотсон экспонируют электрический телефон в Бостоне.
 1877 — Томас Эдисон патентует фонограф.
 1889 — Алмон Строугер патентует прямую телефонную связь.
 1900: Реджинальд Фессенден осуществил первую передачу голоса по радио.
 1901 — Гульельмо Маркони передаёт радиосигнал из Корнуолла в Ньюфаундленд через Атлантический океан.
 1919 — Начала работать первая лицензированная радиостанция KDKA AM в Пенсильвании, США.
 1925 — Джон Байрд передал первый телевизионный сигнал.
 1942 — Хеди Ламарр и Джордж Антейл изобрели псевдослучайную перестройку рабочей частоты при передаче радиосигнала.
 1947 — Дуглас Ринг и Рэй Янг из Bell Labs предложили сеть, которая впоследствии привела к созданию сотовой связи.
 1949 — Клод Шеннон, «отец теории информации», доказал теорему Котельникова.
 1958 — Честер Карлсон представил первый ксерокс, подходящий для офисного применения.
 1963 — Запущен первый геостационарный спутник связи, через 17 лет после статьи Артура Кларка.
 1964 — Фирма AT&T начала выпуск видеотелефонов.
 1966 — Чарльз Као приходит к пониманию, что оптический волновод на основе диоксида кремния — это практический путь передачи света посредством полного внутреннего отражения.
 1967 — Тед Нельсон и  разработали гипертекст.
 1969 — Запущены первые хосты ARPANET, предшественника Интернета.
 1971 — Рэй Томлинсон разработал и начал применять электронную почту.
 1971 — Эрна Шнайдер Гувер изобрела программируемую приоритетную коммутацию каналов телефонной связи.
 1977 — Дональд Кнут начал разработку первой системы компьютерной вёрстки TeX.
 1986 — В Usenet впервые появился спам.
 1989 — Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо в ЦЕРН разработали прототип системы, которая со временем превратилась во Всемирную паутину.
 1994 — Разработана технология Вики: Уорд Каннингем.
 1994 — Создан консорциум Интернет2.
 1997 — Появились блоги (онлайновые дневники).
 В конце 1990-х: стали проводиться веб-конференции.

Ссылки 
 The Joseph Henry Papers Project
 Лауреаты Нобелевской премии. Гульельмо Маркони
 Джон Байрд. Биография
 Walters R. Spread spectrum: Hedy Lamarr and the mobile phone. — Great Britain: «BookSurge», 2005.
 Мобильная связь от Эрикссона до Купера.
 Biography of Hoover from IEEE
 
 Историческое предложение Тима Бернерса-Ли для CERN
 Официальный сайт консорциума Internet2

Информационно-коммуникационные технологии